Croft bezeichnet Personen und Orte:

Personen:
 Alena Croft (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Annabel Croft (* 1966), britische Tennisspielerin
 Bernard Croft, 3. Baron Croft (* 1949), britischer Peer und Politiker (parteilos)
 Barbara Brandon-Croft (* 1958), US-amerikanische Karikaturistin
 Colin Croft (* 1953), Cricketspieler aus Guyana
 David Croft (1922–2011), britischer Schriftsteller für TV-Serien
 Douglas Croft (1926–1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Gary Croft (* 1974), englischer Fußballspieler
 George W. Croft (1846–1904), US-amerikanischer Politiker

 James Croft († 1590), Lord Deputy von Irland im 17. Jahrhundert
 June Croft (* 1963), britische Schwimmerin
 Lee Croft (* 1985), englischer Fußballspieler
 Mary Jane Croft (1916–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Monte Croft (* ≈1960), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paddy Croft, britische Schauspielerin
 Parker Croft (* 1987), amerikanischer Filmschauspieler und Drehbuchautor
 Peta-Kaye Croft (* 1972), australische Politikerin
 
 Rupert Croft-Cooke (1903–1979), englischer Schriftsteller
 Robert Croft (* 1970), walisischer Cricketspieler
 Sebastian Croft (* 2001), britischer Schauspieler
 Steven Croft (* 1957), englischer Kleriker und Bischof
 Teagan Croft (* 2004), australische Schauspielerin
 Theodore G. Croft (1874–1920), US-amerikanischer Politiker
 Tom Croft (* 1985), englischer Rugbyspieler
 William Croft (1678–1727), englischer Organist und Komponist des Barock
 William Croft (Linguist) (* 1956), US-amerikanischer Professor für Linguistik

Orte in Großbritannien:
 Croft (Cheshire)
 Croft (Leicestershire)
 Croft (Lincolnshire)
 Croft (Pembrokeshire)
 Croft Castle Herefordshire
 Croft-on-Tees, North Yorkshire

in den Vereinigten Staaten:
 Croff (North Dakota)
 Croft (Illinois)
 Croft (Kalifornien)
 Croft (Kansas)
 Croft (North Carolina)
 Croft (Pennsylvania)
 Croft (South Carolina)

Sonstiges:
 Croft Bay, Bucht der James-Ross-Insel, Antarktis
 Aldercroft Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Croft Circuit, Motorsport-Rennstrecke im Nordosten Englands, Nähe Darlington
 Lara Croft, fiktive Person der Video- und Computerspiel-Serie „Tomb Raider“
 für das Pachtwesen in der schottischen Landwirtschaft siehe Crofter

Siehe auch:
 Kroft
 Crofts